Sezon 1993/1994 był 3. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu mistrzowskiego broniło Dynama Mińsk.

Tabela końcowa

Król strzelców 
21 goli – Piatro Kaczura (Dynama Mińsk / Dynama-93 Mińsk)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
Białoruś w XX wieku